Die Liste von Burgen und Schlössern im Trentino umfasst die Burgen, einschließlich Ruinen und Burgställe, sowie Schlösser auf dem Gebiet der italienischen Provinz Trient.

Literatur 
 Aldo Gorfer: I Castelli del Trentino. Saturnia, Trient 1967.
 Gian Maria Tabarelli, Flavio Conti: Castelli del Trentino. De Agostini, Novara 1981.
 Aldo Gorfer, Gian Maria Tabarelli: Castelli trentini scomparsi. In: Studi trentini di scienze storiche. Sezione seconda. 74/1 (1995), S. 5–169 (Digitalisat).
 E. Possenti, G. Gentilini, W. Landi, M. Cunaccia (Hrsg.): Castra, castelli e domus murate. Corpus dei siti fortificati trentini tra tardoantico e basso medioevo. Apsat 4. SAP Società Archeologica s.r.l., Mantua 2013, ISBN 978-88-87115-77-2.
 E. Possenti, G. Gentilini, W. Landi, M. Cunaccia (Hrsg.): Castra, castelli e domus murate. Corpus dei siti fortificati trentini tra tardoantico e basso medioevo: Schede 2. Apsat 5. SAP Società Archeologica s.r.l., Mantua 2013, ISBN 978-88-87115-80-2.

Weblinks 

 castellideltrentino.it (italienisch)

Trentino
!
!
!Trentino